Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des Konföderationen-Pokals 2001.

Gruppe A

Australien

Frankreich

Mexiko

Südkorea

Gruppe B

Brasilien

Kamerun

Kanada

Japan

Quelle 
 Confederations Cup 2001 in Japan/Südkorea auf weltfussball.de

Kader
Kaderliste